Hannes Dotzler (ur. 25 lutego 1990) – niemiecki biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów i dwukrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hannes Dotzler pojawił się 11 grudnia 2005 roku w zawodach juniorów w Oberwiesenthal, gdzie zwyciężył w biegu łączonym 7 km. W 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie wraz z kolegami wywalczył srebrny medal w sztafecie. Wynik ten powtórzył na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, a w 2010 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten Niemcy z Dotzlerem w składzie zajęli trzecie miejsce. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää w 2011 roku był ósmy w biegu na 15 km techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 marca 2010 roku w Lahti, zajmując 26. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Tym samym już w swoim debiucie wywalczył pierwsze pucharowe punkty. W klasyfikacji generalnej sezonu 2009/2010 zajął ostatecznie 171. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2010/2011, który ukończył na 105. pozycji. W 2010 roku Dotzler zdobył złoty medal mistrzostw Niemiec w biegu łączonym na 20 km. W 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie był siódmy na dystansie 50 km techniką klasyczną oraz w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Dotzler nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014